Sezóna 2007/2008 byla 60. sezonou Německé hokejové ligy. Vítězem se stal tým Eisbären Berlín.

Konečná tabulka základní části

Play off

Předkolo 
 Hamburg Freezers – ERC Ingolstadt 2:1 na zápasy
 Hannover Scorpions – DEG Metro Stars 1:2 na zápasy

Další fáze play off

Externí odkazy 
 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008